Pickens County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Pickens County (Alabama) – okres státu Alabama
 Pickens County (Georgie) – okres státu Georgie
 Pickens County (Jižní Karolína) – okres státu Jižní Karolína